INRP est un sigle qui peut se référer à :
 Institut national de recherche pédagogique ancien nom de l'institut français de l'éducation
 Inventaire national des rejets de polluants au Canada